Georges Bernard peut désigner :

 Georges Bernard (1883-1957), homme politique français ;
 Georges Bernard (1894-1917), boxeur français ;
 Georges Bernard (1921-1942), résistant français.
 Georges Bernard (1907-1959), nom d'artiste de Georges Weinstein